Аббасек (), ранее Шейх-Зенги (), также Махеррек — необитаемый остров к северо-востоку от Бушира, в Персидском заливе, принадлежащий Ирану. Расположен между портом Бушир и островом Джезирейе-Шиф. Административно относится к бахшу  шахрестана Бушир остана Бушир. Наивысшая точка 21 м над уровнем моря.

Примечания 

Острова Персидского залива
Острова Бушира
Бушир (шахрестан)